Phänomen (von altgriechisch: , phainómenon ‚Sichtbares‘, ‚Erscheinung‘) steht für:

 Phänomen, eine Erscheinung

Verwendung als Eigenname

 ein früherer deutscher Fahrzeughersteller aus Zittau, siehe Robur-Werke
 Phänomen (Radsportteam), ehemaliges deutsches Radsportteam
 Phänomen (Lied), ein Lied der deutschen Schlagersängerin Helene Fischer
 Spitzname des niederländischen Fußballspielers Gert Goolkate
 Phänomen (Tabakwarenhersteller), ein ehemaliger Berliner Tabakwarenhersteller

Siehe auch:
 Phänomenologie, ein Grundbegriff der philosophischen Denkrichtung
 Phänomene (Walzer), Walzer von Johann Strauss (Sohn)
 Phaenovum, das Schülerforschungszentrum im Dreiländereck Deutschland, Frankreich und der Schweiz
 Phänomena, Ausstellung von 1984 in der Schweiz
 Phenomenon